Лютеж () — топоним на Украине:

 Лютеж — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Лютеж — село в Городнянском районе Черниговской области.
 Лютеж (археологический памятник) — памятник зарубинецкой археологической культуры I века до нашей эры — I века нашей эры